L'édition 2007 du tournoi du Queen's s'est déroulée du 11 au  sur gazon.

Faits marquants 
Nicolas Mahut,  mondial, fait sensation en atteignant pour la première fois de sa carrière la finale d'un tournoi ATP en sortant deux joueurs du top 10 dans la même journée à la suite du retard causé par la pluie : Ivan Ljubičić (12) puis Rafael Nadal (2) en quarts. Il s'impose ensuite face à Arnaud Clément en demi-finale avant d'affronter Andy Roddick en finale. Il remporte la première manche 6-4 en réalisant le seul break de la partie à 5 jeux à 4. Puis il sauve une balle de deuxième manche à 5 jeux à 6 avant de rater une balle de match à 7 points à 6 dans le tie-break quand son passing shot s'arrête sur la bande du filet. Andy Roddick réalise alors le seul mini break sur 16 points et remporte ce premier tie-break 9 points à 7 puis la troisième manche 7 points à 2 dans le tie-break pour remporter son  au Queen's (Statistiques de la finale). Andy Roddick remporte dans ce match les  et  tie-breaks de son record de 18 tie-breaks remportés consécutivement, interrompu lors de sa défaite face à Richard Gasquet lors du tournoi de Wimbledon 2007.

En double, Mark Knowles et Daniel Nestor s'imposent en finale face à Bob Bryan et Mike Bryan. Il s'agit respectivement de leur  et  en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 2007 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi du Queen's
 
 

Queen's
ATP 2007
Tennis en Angleterre en 2007
Tennis en juin 2007